Tholeiita puede referir a:
Basalto tholeiitico, una roca volcánica.
Serie tholeiitica, una asociación de rocas ígneas.